Wheeler Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Wheeler Island (Connecticut)
 Wheeler Island (Kalifornien)
 Wheeler Island (Maine)

in Australien:
 Wheeler Island (Queensland)